Lucio Papirio Crasso – politico romano, console nel 436 a.C.
 Lucio Papirio Crasso – politico romano, console nel 336 a.C.
 Lucio Papirio Crasso – politico romano, tribuno consolare nel 368 a.C.
 Lucio Papirio Crasso – politico romano, tribuno consolare nel 382 a.C.